Hall House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hall House (Arkansas), ID-Nr. 82000897
 Hall House (Kentucky), ID-Nr. 79003527
 Hall House (Maine), ID-Nr. 02001271
 Hall House (Missouri), ID-Nr. 82005350